Loïc Leduc (né le  à Châteauguay, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en 103 position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012. Il commence sa carrière en 2014 avec les Thunder de Stockton dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||36 ||1 ||3 ||4 ||27 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2011-2012 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||65 ||2 ||8 ||10 ||99 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2012-2013 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||38 ||0 ||2 ||2 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||37 ||3 ||5 ||8 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||26 ||3 ||4 ||7 ||44 ||11 ||0 ||2 ||2 ||27 
|-
| 2014-2015 || Thunder de Stockton || ECHL ||44 ||3 ||2 ||5 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL ||11 ||1 ||1 ||2 ||10 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||20 ||0 ||1 ||1 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL ||21 ||1 ||1 ||2 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||33 ||1 ||2 ||3 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Royals de Reading || ECHL ||24 ||0 ||6 ||6 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Assurancia de Thetford || LNAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Assurancia de Thetford || LNAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Pétroliers du Nord || LNAH ||12 ||1 ||2 ||3 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Pétroliers du Nord || LNAH ||13 ||0 ||4 ||4 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Trophées et distinstions

Ligue nord-américaine de hockey 

 Il remporte le Trophée de la recrue défensive en 2017-2018.

Notes et références 

Défenseur de hockey sur glace
Naissance en juin 1994
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Royals de Reading
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Joueur des Pétroliers du Nord